Ship Island (Manitoba), een eiland in de rivier Nelson in de Canadese provincie Manitoba
 Ship Island (Mississippi), een eiland voor de kust van de Amerikaanse staat Mississippi
 Ship Island (Newfoundland en Labrador), een eiland voor de kust van het Canadese eiland Newfoundland